Histoires anciennes (titre original ) est le dixième épisode de la série télévisée américaine de   créée par Joss Whedon.

Résumé 
Fâché de la connexion particulière entre Zoe et Mal, Wash demande à participer à une mission sur le terrain. Malheureusement, le seigneur du crime Niska choisit ce moment exact pour exercer une vengeance brutale contre l'échec de Mal à terminer un ancien boulot.

Production

Écriture 
Cheryl Cain a été la scénariste principale de cet épisode.

Casting 
 Michael Fairman
 Katherine Kendall
 Rolando Molina
 John Dunn

Réalisation 
L'épisode est réalisé par James Contner.

Réception 

 classe cet épisode  dans sa liste des vingt-cinq meilleurs épisodes de Joss Whedon, toutes séries confondues.

Critiques 

Noel Murray et Donna Bowman en ont fait une critique.

Thèmes et analyses

Lien externe

Notes et références

Références

Bibliographie 
 
 Commentaire audio de l'épisode par les acteurs Nathan Fillion et Alan Tudyk

Épisode de Firefly
Épisode de série télévisée réalisé par James A. Contner